Мужская сборная Словении по кёрлингу — представляет Словению на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Словении (, ).

Результаты выступлений

Зимние Универсиады 
 2011 — 10-е место

Чемпионаты Европы 

В чемпионатах Европы 2011—2014, 2019 сборная Словении выступала в дивизионе «С», в 2015—2018 и 2021—2022 — в дивизионе «B». В колонке Место указаны итоговые позиции команды с учётом общей классификации.

Примечания

См. также 
 Женская сборная Словении по кёрлингу
 Смешанная сборная Словении по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Словении по кёрлингу
 Сборная Словении по кёрлингу на колясках

Ссылки 
 Словения -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Словения
Кёрлинг в Словении
Кёрлинг